Брукс може да се отнася за:
 Хора
 Алберт Брукс (1907-2001), германски офицер
 Алфред Брукс (1871-1924), американски геолог
 Мел Брукс (р. 1926), американски кинопродуцент, режисьор и актьор
 Ребека Брукс (р. 1968), английска журналистка
 Ричард Брукс (1912-1992), американски режисьор
 Ромейн Брукс (1874-1970), американска художничка
 Тери Брукс (р. 1944), американски писател
 Тони Брукс (р. 1932), английски автомобилен състезател
 Чарлс Брукс (1942-1982), американски престъпник

 Окръзи в САЩ
 Брукс (окръг, Джорджия)
 Брукс (окръг, Тексас)

 Други
 Брукс, полярен планински масив в Аляска и Юкон

Вижте също 
 Оксфорд Брукс (университет)
 Брукс – планина в Аляска